Springboro puede referirse a dos poblaciones estadounidenses:

  Springboro (Ohio); o
  Springboro (Pensilvania).